Joseph Le Glay (1785-1863), archiviste, historien et médecin français ;
 Edward Le Glay (1814-1894), haut fonctionnaire et historien français ;
 Maurice Le Glay (1868-1836), écrivain colonial et militaire français ;
 Marcel Le Glay (1920-1992), historien français.